Il singolare del Cincinnati Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten ha battuto in finale Patrick Rafter 6–1, 6–3.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Cincinnati Masters 2001
ATP Tour 2001